Termenul „Montgomery” se poate referi la:

Denumire geografică
 Comitatul Montgomery
 Montgomery, Alabama
 Montgomery, Georgia
 Montgomery, New York
 Montgomery, Wales, Marea Britanie

Nume de persoane
 Bernard Law Montgomery
 Lucy Maud Montgomery
 Montgomery Clift
 Elizabeth Montgomery
 Montgomery Scott, personaj fictiv din Star Trek